Forécariah (prefectuur), prefectuur in Guinee
 Forécariah (plaats), hoofdstad van bovengenoemde prefectuur
 Forécariah (rivier), rivier in Guinee